The Man I Love steht für:

 The Man I Love, Lied von George Gershwin (1924)
 The Man I Love (Album), Album von Peggy Lee (Sängerin) (1957) 
 The Man I Love (1929), US-amerikanischer Film von William A. Wellman 
 The Man I Love, Originaltitel von Besuch in Kalifornien, US-amerikanischer Film von Raoul Walsh (1947) 
 The Man I Love, Alternativtitel von Der Mann meines Herzens, französischer Fernsehfilm von Stéphane Giusti (1997) 
 The Man I Love (Ballett), Ballett von Susan Stroman (2009)